Macedonia Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Macedonia Baptist Church (Kentucky), ID-Nr. 80004729
 Macedonia Baptist Church (Louisiana), ID-Nr. 80001738
 Macedonia Baptist Church (New York), ID-Nr. 74001233
 Macedonia Baptist Church (Texas), ID-Nr. 88001967